Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі через травму зап'ястка.

Амелі Моресмо, яка була фіналісткою за рік до того, виграла титул, у фіналі перемігши Дженніфер Капріаті з рахунком 3–6, 6–3, 7–6(8–6). Це був 2-й титул для Моресмо того року і 12-й в її кар'єрі.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Telecom Italia Masters 2004
Тур WTA 2004